Kartz ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Kartz (1907–?), deutscher Boxer
 Werner Kartz (* 1956), deutscher Fußballspieler und -trainer